Athysanini — крупнейшая триба прыгающих насекомых из подсемейства цикадок Deltocephalinae (Cicadellidae). 228 родов и более 1100 видов. Встречаются повсеместно.

Описание 
Усики короткие. Макросетальная формула задних бёдер равна 2+2+1. Голова равна, уже или шире пронотума. Жилкование передних крыльев сетчатое. Встречаются на деревьях, травах и кустарниках в разнообразных наземных экосистемах. Включает нескольких распространителей заболеваний сельскохозяйственных культур: Colladonus clitellarius (Say, 1830), C. geminatus (Van Duzee, 1890), C. montanus (Van Duzee, 1892), Euscelis incisus (Kirschbaum, 1858). Рано дивергировавшая от общего ствола Deltocephalinae триба с рядом плезиоморфных признаков в строении гениталий самцов (Zahniser & Dietrich, 2013).

Систематика 
После синонимии с несколькими трибами (Anoterostemmini, которая ранее включалась в другое подсемейство Cicadellinae) и подтрибами (род Allygidius из Allygidiina и род Thamnotettix из Platymetopiina) включает 228 родов и более 1100 видов.

Родовая группа Athysanus 
34 рода. Палеарктика, Ориентальная область, Неарктика.

 
  (экс Allygidiina)
  (экс Allygidiina)
  (экс Anoterostemmina)
 
  — 
 
 
  (экс Paralimnini)
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Allygidiina)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Allygidiina)
 
  (экс Allygidiina)
  (экс Platymetopiina)

Другие роды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Faltalini)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Deltocephalini)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Scaphytopiini)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Fieberiellini)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (экс Scaphytopiini)

Примечания

Литература 
 Zahniser James N., Christopher H. Dietrich. 2010. Phylogeny of the leafhopper subfamily Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) based on molecular and morphological data with a revised family-group classification. — Systematic Entomology. Volume 35, Issue 3, pages 489—511, July 2010
  doi: 10.5852/ejt.2013.45

Ссылки 
 

Deltocephalinae